Kohler kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Kohler,

Belgien 

 Autelbas, vattendrag,

USA 

 Kohler (ort i USA, Wisconsin, Ozaukee County), 
 Kohler (ort i USA, Wisconsin, Sheboygan County), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar